Ittlinger ist 

 der Name eines Quellflusses der Schnaittach, siehe Ittlinger Bach

und der Nachname von

 Sandra Ittlinger (* 1994), deutsche Volleyballspielerin

Siehe auch:
 Ittling